

Onomastica 
Steacy – variante del nome proprio di persona inglese maschile e femminile Stacy

Persone
Harold Robert Steacy – mineralogista canadese
Heather Steacy – atleta canadese
James Steacy – atleta canadese
Ken Steacy – fumettista canadese
Newton Phillips Steacy – politico canadese

Pagine correlate
 Stacy
 Stacey